

Prénom 
Colette est un prénom féminin, employé aussi comme patronyme. Il a la même origine étymologique que le prénom Nicole dont il est un diminutif et une aphérèse. Ce prénom est fêté le 6 mars.

Sainte chrétienne 
 Colette de Corbie dite Sainte Colette

Patronyme 

 Anne Collette (1937-), actrice française ;
 Anthony Colette (1995-), danseur, chorégraphe et entrepreneur français ;
 Buddy Collette (1921-210), saxophoniste ténor, flûtiste et clarinettiste de jazz américain ;
 Charles Collette (1842-1924), écrivain; acteur et compositeur britannique ;
 Claude Colette (1929-), coureur cycliste français ;
 Gisèle Colette (1920-2003), nageuse française ;
 Irié Lou Colette, femme d'affaires ivoirienne ;
 Jacques Colette (1929-), philosophe français ;
 Jean Collette (1938-), journaliste et écrivain belge ;
 Paul Collette (1920-1995), résistant français ;
 Sandrine Collette (1970-), romancière française ;
 Toni Collette (1972-), actrice, productrice et chanteuse australienne ;
 Xavier Collette (1981-), illustrateur et dessinateur de bande dessinée ;
 Yann Collette (1956-), acteur français.

Pseudonyme 

 Colette (1873-1954), écrivaine, mime, comédienne, actrice et journaliste française.

Titres 

 Colette (1952), film documentaire français ;
 Colette, une femme libre (2004), téléfilm français de Nadine Trintignant ;
 Colette (2018), film américain de Wash Westmoreland
Colette (2020), court métrage documentaire de Alice Doyard et Anthony Giacchino.

Toponyme 

 Place Colette, place du  arrondissement parisien ;
 colette (1997-2017), boutique parisienne ;
 Colette Patera, volcan vénusien.

Autres 
 Colette, variété de poires.
 Colette est le nom donné à la pointe d'un diamant taillé en brillant ce qui correspond à sa plus petite facette.

Notes et références

Liens externes